El término Cosgaya puede hacer referencia a:

 Cosgaya, una población localizada en Cantabria, España;
 Cosgaya, una población localizada en Yucatán, México;
 Juan de Dios Cosgaya (1777 - 1844), político mexicano, gobernador de Yucatán en el siglo XIX.
 Diego Cosgaya (1987 - ), piragüista español.